Ел Новиљо има више значења:

 Ел Новиљо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Новиљо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Новиљо (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Новиљо (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Новиљо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Новиљо (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Новиљо (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Новиљо (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Новиљо (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Новиљо, Симон Белмарез (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Новиљо (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Новиљо, Кампаменто ел Агила (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Новиљо (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Новиљо (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Новиљо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Новиљо (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Новиљо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Новиљо (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику